Best of Vol. 2 - Pures Gold é o sexto álbum de coletânea da banda alemã Unheilig. Foi lançado no dia 06 de outubro de 2017. O álbum conta com a participação da banda teuto-americana The Dark Tenor em algumas músicas.

Na edição de luxo, que tem o nome de "Best of Vol. 2 - Rares Gold", o álbum é dividido em dois CD's, o "Pures Gold" que contém os sucessos mais recentes e duas novas canções; e o "Rares Gold" que contém as canções mais "raras" e mais uma canção nova. Ainda existe mais uma edição que é a "edição de fã", que é um box com os dois CD's, um DVD e Blu-Ray do ultimo show da banda em Köln em 2016, uma bandeira e 6 cartões postais personalizados.

Lista de Faixas

CD 1: Pures Gold
As faixas 8 e 19 são exclusivas deste álbum, As faixas 6 e 18 são novas versões.

CD 2: Rares Gold
As faixas 2 e 19 são exclusivas deste álbum, A faixa 1 é uma nova versão.

DVD/Blu-Ray: Das Abschiedskonzert vom 10.09.2016

Créditos 
 Der Graf - Vocais/Instrumentação/Composição/Letras/Produção
 Christoph "Licky" Termühlen - Guitarra
 Henning Verlage - Teclados/Programação/Produção
 Martin "Potti" Potthoff - Bateria/Percussão
 Thorsten Brötzmann, Philip Niessen, Kiko Masbaum, Roland Spremberg, Markus Tombült - Produção

Coletâneas de 2017
Coletâneas de Unheilig